В древногръцка митология се срещат двама души с име Икарий (и един Икар):

 Икарий бил син на Ойбал и Горгофона, и баща на Пенелопа и Перилай от нимфата Перибея. Брат бил на царя на Спарта Тиндарей. Бил шампион по бягане и не позволявал на никого да се ожени за дъщеря му, освен ако не го победи в състезание. Одисей успял.
 Икарий от Атина. Бил любезен с Дионис, който дал на овчарите му вино. Те се напили и убили Икарий, защото си помислили, че ги е отровил. Дъщеря му Еригона и кучето ѝ Мареа намерили тялото му. Еригона се обесила. Дионис се ядосал и наказал Атина с епидемия, предизвиквайки лудост у всички неомъжени жени и всички те се самоубили. Икариус е поставен на небосвода като съзвездието Воловар.

Герои от древногръцката митология